Виктория Андреевна Ленишин (; , ) — украинская спортсменка, представляющая художественную гимнастику, выступает в групповом первенстве. Член сборной Украины, тренируется в школе Дерюгиных. Кандидат наук по физическому воспитанию и спорту (2016).

Спортивная карьера 
В 2010 году в составе сборной команды Украины на чемпионате мира в Москве заняла 13 место. В 2011 году она выиграла 1 серебряную медаль и 2 бронзовых на Кубке мира 2011 года в Киеве. В том же году во Франции (Тье) командой взяли бронзу на Кубке мира. В сентябре 2011 года на отборочном чемпионате мира во Франции (Монпелье) командой заняли 7 место и заработали путевку в Лондон на отборочный старт «Предолимпийскую неделю», где успешно стартовали и заняли 4-е место, обеспечив страну лицензией на Олимпийские игры.

В 2012 году на Кубке Дерюгиной гимнастка заняла 2 и 3 место в составе сборной команды Украины. На Олимпиаде в Лондоне украинская сборная по художественной гимнастике в групповых упражнениях, в составе которой была Виктория, заняли 5 место Художественная гимнастика на летних Олимпийских играх 2012 — групповое многоборье.

Примечания 

Википедия:Биографии современников
Гимнастки (художественная гимнастика) Украины
Гимнасты на летних Олимпийских играх 2012 года
Кандидаты наук Украины